Die Open Gaz de France 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Paris. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 4. bis 12. Februar 2006 statt.

Im Einzel gewann Amélie Mauresmo gegen Mary Pierce mit 6:1 und 7:62. Im Doppel gewann die Paarung Émilie Loit / Květa Peschke mit 7:65 und 6:4 gegen Cara Black / Rennae Stubbs.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Paris